Az 1936. évi téli olimpiai játékokon az északi összetett versenyszámát február 12-én és 13-án rendezték meg Garmisch-Partenkirchenben. A versenyt a norvég Oddbjørn Hagen nyerte meg. A Magyarországot képviselő Kővári Károly és Szalay László egyaránt nem ért célba a sífutásban, így mindketten helyezetlenül zártak.

Részt vevő nemzetek 
A versenyeken 16 nemzet 51 sportolója vett részt.

Éremtáblázat
(Az egyes számoszlopok legmagasabb értéke vagy értékei vastagítással kiemelve.)

Eredmények 
A 18 km-es sífutás eredménye alapján és a síugrás két ugrása alapján pontszámokat kaptak a versenyzők. Az összesített pontszámok határozták meg a végső sorrendet.

A távolságok méterben, az időeredmények másodpercben értendők.

Sífutás 
A 18 km-es sífutást február 12-én rendezték.

Síugrás 
A normálsáncú síugrást február 13-án rendezték.

Összesítés

Források 

Eszakiösszetett
1936